Die 1. Divisjon 1984 war die 40. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 22. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die reguläre Saison begann am 29. April 1984 und endete am 14. Oktober 1984.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Mannschaften mussten absteigen. Der Drittletzte musste in eine Relegationsrunde gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B).

Saison 
Vålerengens IF wurde zum zweiten Mal hintereinander norwegischer Meister. Es war der insgesamt vierte Titel.

In der Hinrunde waren die anderen Mannschaften noch auf Tuchfühlung mit Vålerengens IF. Doch durch eine sehr gute Rückrunde und die Schwächen der Konkurrenten setzte sich die Mannschaft immer weiter ab. Bereits nach dem 19. Spieltag waren sie nicht mehr einzuholen. Der maximale Vorsprung betrug acht Punkte.

Von den Aufsteigern Fredrikstad FK, Molde FK und Strindheim IL konnte nur Molde die Klasse halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Moss FK konnte sich in der Relegation gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon durchsetzen und blieb in der 1. Divisjon. Dies war das erste Mal nach Einführung von Relegationsspielen 1981, dass sich die Mannschaft aus der höchsten Spielklasse durchsetzte.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Zuschauer 1984

Fußballsaison 1984
Eliteserien-Saison (Fußball)